Андрей Анатольевич Солод (род. 25 сентября 1971, Краснодар) — российский певец, профессиональный педагог по вокалу, обладатель редкого тембра — тенор-альтино. Единственный российский исполнитель, являющийся действительным членом президиума Королевской датской академии вокального искусства. Имеет контракт с Венским филармоническим оркестром. Единственный артист в России, который сотрудничает с всемирно известной французской группой «ERA», работающей в стиле «new age». Ученик всемирно-известного педагога по вокалу Грега Энрикеса. Носитель и педагог уникальной вокальной техники CVT («Complete Vocal Technique»). Действительный член президиума и педагог Королевской датской академии музыки «The Royal Academy of Music». Педагог в Институте театрального искусства им. И.Д. Кобзона.

Биография 
Родился 25 сентября 1971 года в Краснодаре. Родился в семье профессиональных музыкантов, что и определило его дальнейшую судьбу. Отец — знаменитый оперный певец Анатолий Васильевич Солодкий, закончил московскую хоровую капеллу мальчиков им. Свешникова, выступал на одной сцене с Козловским, солируя в опере «Борис Годунов». Мать Роза Артемовна Саркисова — учительница пения в школе. Андрей окончил Московский государственный университет культуры и искусств по специализации «Театральная режиссура». Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова по классу вокала. Солировал в джазовом коллективе «Moscow bend» под управлением Владимира Лебедева. Пел в театре песни Ильи Резника. Работал солистом оркестра «Все звёзды» под управлением А. Клевицкого.

С 2009 по 2019  Солист российского государственного музыкального центра и радиостанции «Орфей».

Творчество

Дискография 
 2001 — «На двоих»

Участие в конкурсах 
 Номинант на премию «Grammy» в категории «Лучшая современная переработка классического произведения»
 Обладатель золотой медали на Чемпионате мира искусств в Лос-Анджелесе, в номинации «вокал»
 Обладатель гран-при международного конкурса вокалистов в Греции (Салоники)
 Лауреат международного телевизионного конкурса «Славянский базар» в г. Витебск
 Обладатель гран-при на международном конкурсе в г. Париже (Франция).
 Лауреат телевизионного конкурса «Лестница в небо»
 Лауреат международного телевизионного конкурса стран Балтии «Карлсхамн 2010» (Швеция).
Лауреат многочисленных международных конкурсов Стран Европы и Балтии.

В 2010 году занял третье место на конкурсе Baltic Song Contest ().

В 2017 году эксперт в шоу «Победитель» на Первом канале.

В 2019 году принял участие в шоу перевоплощений «Один в один» в образе Патрисии Каас.

В 2019 вошёл в состав музыкальных экспертов Мирового вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1».

Эксперт Международного совета по культуре World Folk Vision.

Мнения 
 Шарль Азнавур, 1997 — Стойте и пойте! Вы просто пойте и больше ничего не нужно делать;
 Юрий Айзеншпис, 1996 — Мне нравится Ваше звучание — необычный сплав из альта и тенора, эстрадно-оперная смесь в хорошем смысле этого слова;
 София Ротару, 2000 — То, как умеет работать на сцене Андрей — я считаю высшей степенью профессионализма, достоинством великого артиста;

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Андрея Солода
 Андрей Солод на сайте YouTube
 Андрей Солод на сайте Радио «Орфей»
 Андрей Солод на сайте Эпоха21
 Андрей Солод на сайте JazzParking
 Об Андрее на Baltic Song Contest
 Статья на информационном портале Baltic Song Contest
 Российский джаз-фолк в Хорватии